Елагин, Иван:
 Елагин Иван — (ок. 1740 — ок. 1786) — бригадир Русской императорской армии, сподвижник Суворова в войне против Барской конфедерации, Георгиевский кавалер.
 Елагин, Иван Венедиктович (настоящая фамилия — Матве́ев, 1918—1987) — русский поэт, переводчик и педагог «второй волны» эмиграции.
 Елагин, Иван Перфильевич (1725—1794) — государственный деятель, историк, поэт и масон.
 Елагин, Иван Фомич (1708—1766) — русский мореплаватель, капитан 1-го ранга, участник Великой Северной экспедиции, основатель города Петропавловск-Камчатский.